2 miejscowości w Polsce: 
 Mauryców – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Mauryców – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady